Belgique peut faire référence à :
 Belgique (« Royaume de Belgique » de son appellation officielle), un État européen ;
 Maison de Belgique, la maison royale de Belgique ;
 Gaule belgique (Gallia Belgica), appellation géographique puis province de l'Empire romain ;
 Lion belgique, une figure héraldique naturelle masculine et représentation cartographique traditionnelle des Pays-Bas Belgiques dans la forme d'un lion ;
 États belgiques unis, un État éphémère en 1790, créé dans le contexte des révolutions liégeoise et brabançonne ;
 Nouvelle-Belgique ou Nouvelle-Hollande, une autre appellation de la Nouvelle-Néerlande nord-américaine ;
 Belgique (Missouri), une localité du comté de Perry, dans le Missouri, aux États-Unis.

Voir aussi
 Belges, peuple celte